Анна Васильевна Ухова (27 апреля 1921 — 1 февраля 1998) — передовик советской лесной промышленности, рабочая Зиминского лесопильно-деревообрабатывающего комбината Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР, Иркутская область, Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Родилась 27 апреля 1921 году в Улётовском районе Читинской области в крестьянской семье. После смерти матери вся семья переехала на постоянное место жительство в город Зима Иркутской области.

Ухова в 1938 году начала свою трудовую деятельность на Зиминском лесозаводе. Стала работать рабочей деревообрабатывающего цеха.

Анна Васильевна очень быстро завоевала почёт и уважение. Стала высокопрофессиональным работником. В годы Великой Отечественной войны её труд был отмечен высокой государственной наградой - Орденом "Знак Почёта". 

За выдающиеся заслуги в развитии лесной и деревообрабатывающей промышленности, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1971 года Анне Васильевне Уховой было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В дальнейшем продолжала трудовую деятельность. В 1976 году вышла на заслуженный отдых.

Проживала в городе Саянске Иркутской области. Умерла 1 февраля 1998 года.

Награды 
За трудовые успехи удостоена:
 золотая звезда «Серп и Молот» (07.05.1971),
 орден Ленина (07.05.1971),
 Орден «Знак Почёта» (01.12.1942),
 Медаль «За трудовую доблесть» (17.09.1966),
 другие медали.

Примечания

Литература 
 Бархатов Ю.М. Иркутяне - Герои Социалистического Труда. - Иркутск, 2013.

Ссылки